Pianoconcert nr. 1 (Bartók)
 Pianoconcert nr. 1 (Beethoven)
 Pianoconcert nr. 1 (Brahms)
 Pianoconcert nr. 1 (Chopin)
 Pianoconcert nr. 1 (Gillis)
 Pianoconcert nr. 1 (Hoddinott)
 Pianoconcert nr. 1 (Kabalevsky)
 Pianoconcert nr. 1 (Kilar)
 Pianoconcert nr. 1 (Lehnhoff)
 Pianoconcert nr. 1 (Liszt)
 Pianoconcert nr. 1 (Mendelssohn)
 Pianoconcert nr. 1 (Merikanto) 
 Pianoconcert nr. 1 (Mozart)
 Pianoconcert nr. 1 (Prokofjev)
 Pianoconcert nr. 1 (Rachmaninov)
 Pianoconcert nr. 1 (Saint-Saëns)
 Pianoconcert nr. 1 (Sjostakovitsj)
 Pianoconcert nr. 1 (Stojanov)
 Pianoconcert nr. 1 (Tsjaikovski)
 Pianoconcert nr. 1 (Tsjerepnin)
 Pianoconcert nr. 1 (Williamson)